IPV est un sigle qui peut désigner :
 indicateur de progrès véritable, un indicateur alternatif au produit intérieur brut (PIB) ou à l'indice de développement humain (IDH) pour tenter de mesurer l'évolution du bien-être réel d'un pays.

IPv est un sigle qui peut désigner :
 Internet Protocol Version (en français, version du protocole Internet).